WNYE est un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis partagé par :
 , station de radio (91,5 FM) basée à New York, dans l'État de New York ;
 , station de télévision éducative indépendante basée à New York, dans l'État de New York.